Alberton (Montana), een plaats in de Verenigde staten.
 Alberton (Oost-Rand), een plaats in Zuid-Afrika.